Honorato I (16 de diciembre de 1522 – 7 de octubre de 1581) fue señor de Mónaco desde el 22 de agosto de 1523 hasta el 7 de octubre de 1581.

Biografía
Honoré fue el hijo menor de Lucien Grimaldi (1487–1523) y Jeanne de Pontevès-Cabanes. Se convirtió en señor de Mónaco a los 9 meses, tras el asesinato de su padre el 22 de agosto de 1523. Su regente fue su propio tío, Augustine Grimaldi (1482–1532). 

Bajo el mandato de su padre, Mónaco había permanecido bajo las órdenes de Francia y su rey, Francisco I. Con Augustine Grimaldi la relación entre los dos países empeoró, y en la firma del Tratado de Burgos y Tordesillas (1524), Mónaco juró lealtad a España, y a su rey, Carlos V. Mónaco fue entonces un protectorado de España, permitiendo al país centrarse en avanzar que en defende. La alianza con España duraría hasta 1641, y sería clave para la situación financiera de Mónaco.

Augustine Grimaldi murió el 14 de abril de 1532, cuando Honorato todavía era un menor, y otro regente fue elegido. Su tía Blanche Grimaldi, baronesa de Tourette, se convirtió en regente junto a Nicolas Grimaldi.  Nicolas Grimaldi mantuvo dicha posición por tan solo 9 días, y Blanche Grimaldi fue forzada a abandonar Mónaco el 1 de julio de 1532.  
Étienne Grimaldi de la Génova y conocido como “el Gobernador”, fue elegido regente el 23 de abril de 1532. 

Etienne se mantuvo en el puesto hasta el 16 de diciembre de 1540, cuando Honorato superó la mayoría de edad, y fue responsable de las restauraciones llevadas a cabo en la Catedral de Nuestra Señora Inmaculada. Etienne se mantuvo el gobernador de facto de Mónaco, con permiso de Honorato, hasta su muerte en 1561. 

El reinado de Honorato I fue relativamente tranquilo y pacífico, y Honorato fue conocido por su valentía, sabiduría y valor.
Durante el reinado de Honorato, se llevaron a cabo renovaciones extensas en el Palacio del Príncipe de Mónaco. Carlos V visitó Mónaco en 1529, y el Papa Pablo III visitó Mónaco, cuando se dirigía al consejo de Niza, durante el reinado de Honorato.

Matrimonio e hijos

En 1545 se casó con Isabela Grimaldi (fallecida en 1583). Tuvieron 4 hijos:

Carlos  (26 de enero de 1555 – 17 de mayo de 1589).
Francisco (1557–1586).
Horacio (1558–1559).
Hércules (24 de septiembre de 1562 – 21 de noviembre de 1604).

Referencias

Enlaces externos
The Hare Society Website
Historia de Mónaco

Ancestros

Príncipes de Mónaco